Bălcăuți este numele a mai multor localități:

 Localități în România
Bălcăuți - localitate în județul Suceava, reședința comunei cu același nume
 Localități în Republica Moldova
Bălcăuți - localitate în raionul Briceni
 Localități în Ucraina
Bălcăuți - localitate în raionul Noua Suliță

Dezambiguizare